Чемпионат Нидерландов по футболу 2016/2017 — 61-й сезон Эредивизи — высшего футбольного дивизиона в Нидерландах.

Формат турнира 
Команды-участницы чемпионата сыграют между собой в два круга (каждая команда проводит по два матча с каждой из остальных команд — один матч на своем поле и один в гостях). Таким образом, в турнире будет сыграно 34 тура.

Чемпион и серебряный призёр представят Нидерланды в Лиге чемпионов 2017/18. Команды, занявшие 3-е и 4-е места примут участие в Лиге Европы 2017/2018. Команды, занявшие 5—8 места, сыграют между собой в квалификационном турнире за право играть в Лиге Европы 2017/2018.

Команда, занявшая последнее место, напрямую выбывает в Эрстедивизи. Команды, которые займут 16-е и 17-е места, сыграют в матчах плей-офф за право остаться в Эредивизи на следующий сезон.

Клубы-участники 
В турнире обеспечили участие 16 команд

В чемпионате принимают участие 18 команд: 15 лучших команд прошлого сезона, победитель Эрстедивизи 2015/2016 («Спарта» Роттердами) и 2 клуба, победивших в переходных матчах прошлого сезона.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания 

2016/2017
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2016 году
Спорт в Нидерландах в 2017 году